Апаша — река в России, протекает по Республике Башкортостан. Впадает в реку Быстрый Танып.

Длина реки составляет 17 км. Берёт начало у восточной окраины деревни Куш-Имян Янаульского района. Течёт на юг в основном по территории Бураевского района.

На реке также расположены населённые пункты Минлино, Байсакино, Каразириково.

В 0,4 км от устья с правой стороны впадает река Картыкай.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от города Бирск и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201612111100026039.

Примечания 

Реки Бураевского района
Реки Янаульского района